Маджи — итальянская фамилия. Известные носители:
 Маджи, Андреа (1855 —?) — известный в своё время итальянский трагик.
 Маджи, Карло Мария (1630—1699) — итальянский поэт, прозаик, драматург, комедиограф, педагог, профессор латинского и греческого языков, ректор.
 Маджи, Луиджи (1867—1946) — итальянский режиссёр, сценарист, актёр.
 Маджи, Фортунато (1839—1882) — итальянский композитор, дирижёр и музыкальный педагог, дядя и первый учитель Джакомо Пуччини.
 Маджи (Австралия) — город в Австралии.
 Маджи (Эфиопия) — город в Эфиопии.
 Маджи (аэропорт) — аэропорт в Эфиопии.
 Маджи (этническая общность) — этническая общность Эфиопии.